Housekeeping est un titre que portent plusieurs films :

 1916 : Housekeeping avec Harry Myers et Rosemary Theby
 1987 : Housekeeping de Bill Forsyth
 2001 : Housekeeping de Janeane Garofalo